Isora puede referirse a:

Geografía 

 Isora, pueblo perteneciente al municipio de Valverde en la isla de El Hierro (Canarias, España).
 Guía de Isora, municipio de Tenerife, España.
   Comarca de Isora, comarca del Suroeste de Tenerife, España.

Personas 

 Isora Baró Oviedo, zoóloga, botánica, y fitogeógrafa cubana.
 Isora Castilla, pianista española.

Otros 

 Isora, género de mariquitas.
 Ixora, género botánico.
 sinónimo del género botánico Helicteres.
 (1374) Isora, asteroide.